Claviger är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Preyssler 1790. Claviger ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Claviger